Музе́й-уса́дьба «Оста́нкино» — памятник русской архитектуры XVIII века, расположенный в бывшем имении графов Шереметевых на территории современного Останкинского парка. Является наиболее близким к Кремлю усадебно-парковым комплексом.

Ансамбль усадьбы сформировался при графе Николае Шереметеве на рубеже XVIII—XIX веков.
Построенный в Останкине дворец-театр — единственное сохранившееся в России театральное здание конца XVIII века со сценой, зрительным залом, гримировальными комнатами.

После революции графское имение было национализировано и превращено в музей, который в 1938 году получил название Музея творчества крепостных.
В 1982 учреждению было возвращено историческое название, а с 1992 года бывшее имение Шереметевых носит название "Московский музей-усадьба "Останкино". С осени 2022 года музей объединен с "Музеем-усадьбой "Кусково" как Государственный дворцово-парковый музей-заповедник "Останкино и Кусково".

История

Владения Останкино 
Впервые деревня Осташкино (позднее — Останкино) упоминается в письменных источниках середины XVI века: в межевой книге 1558 года указан размер подушной подати крестьян. Эта местность также встречается в духовной грамоте Ивана Грозного 1572 года в качестве завещания его четвёртой жене Анне Колтовской.

История самой усадьбы начинается с 1584 года, когда Останкино перешло во владение хранителю государственной печати, дьяку Василию Щелкалову. При нём в имении был построен боярский дом, посажена роща и заложена деревянная церковь, освящённая во имя Святой Троицы. Щелкаловские здания были уничтожены в Смутное время, до настоящего времени сохранился лишь вырытый при нём пруд.

Усадьба, боярский дом и Троицкая церковь были восстановлены князем Иваном Черкасским, которому Останкино было пожаловано в 1601 году и оставалось вотчиной его рода более 120 лет. Унаследовавший земли племянник князя Яков Черкасский обустроил в Останкино охотничьи угодья, а его сын Михаил вместо обветшавшей деревянной церкви велел возвести каменную.

Усадьба Шереметьевых 

В 1743 году княгиня Варвара, единственная дочь канцлера Российской империи Алексея Черкасского, вышла замуж за графа Петра Шереметева, объединив два богатых и знатных российских рода. Вошедшая в приданое усадьба принадлежала Шереметевым вплоть до 1917 года.

Поскольку Петр Шереметев регулярно жил в своей родовой усадьбе в Кускове, Останкино при нём было хозяйственной вотчиной. По его указанию на этой территории организовали регулярный сад квадратной формы, выстроили теплицы и оранжереи, в которых выращивались лимоны, персики, гранаты, миндаль, фиговые и оливковые деревья.

Расцвет усадьбы связан с Николаем Петровичем Шереметевым, который сделал Останкино своей летней резиденцией и создал театральную труппу, состоявшую из более чем 300 человек. При нём Останкино стало одним из самых красивых усадебных ансамблей России. Николай Шереметев был человеком высокообразованным, увлекался искусством и идеями Просвещения. Он решил воплотить в России одну из этих идей: построить «пантеон искусств» — здание, которое бы совмещало в себе театр, картинную галерею и библиотеку. В 1792 году в Останкине началось строительство дворца-театра по проекту архитекторов Франческо Кампорези, Ивана Старова и Винченцо Бренна. Открытие театра состоялось в июле 1795 года, отделка интерьеров завершилась к 1798. Реализацией проекта и оформлением занимались крепостные зодчие Шереметева — Павел Аргунов, Григорий Дикушин и Алексей Миронов.

Здание было построено из дерева в классическом стиле. В специальном помещении с бельэтажем часто ставились спектакли, исполняемые крепостными актёрами театра Шереметева. На сцене в то время играла известная актриса, бывшая крепостная, а впоследствии жена Николая Шереметева — Прасковья Жемчугова. В Останкино в разное время побывали многие именитые гости, в том числе польский король Станислав Август Понятовский, российские императоры Елизавета Петровна, Павел I и Александр I. Сохранились сведения о том, что в Останкинском дворце Александром II был подписан проект закона об отмене крепостного права.Во второй четверти XIX века графская усадьба начала постепенно приходить в упадок. Побывавший здесь в 1830-х годах Александр Пушкин отмечал:

 С 1890-х приусадебная территория Останкино начала застраиваться дачами.

Музейный период 

После 1918 года дворец был национализирован, а 1 мая 1919 года открыт для посещения в качестве музея. В 1938 году учреждение было переименовано в «Останкинский дворец-музей творчества крепостных», потому что сам дворец и его интерьеры были оформлены крепостными зодчими и художниками Шереметевых, а труппа театра состояла из актёров, находившихся в личной зависимости. С 1992 года бывшее имение Шереметевых носит название Московский музей-усадьба Останкино.

Коллекции музея разнообразны и состоят как из личных вещей графов Шереметевых, так и предметов, собранных после революции. В частности, до закрытия на реконструкцию здесь были представлены коллекция русского портрета XVIII—XIX веков, собрание золоченой и наборной мебели XVIII — первой половины XIX века, собрание русского, европейского и восточного фарфора и другие коллекции. Общий фонд музея насчитывает порядка 20 тысяч различных предметов.

В начале 1980-х музей стал возрождать театральную и концертную деятельность. С 1996 года в Останкине ежегодно проводится театрально-музыкальный фестиваль «Шереметьевские сезоны».

В 1993 году директором музея стал Геннадий Вдовин, возглавлявший его до своей кончины в 2021 году. Благодаря его усилиям в феврале 2013 года усадьба была закрыта на капитальную реконструкцию, одна из основных задач которой — сохранить деревянные стены дворца. С начала реконструкции во дворце были проведены противоаварийные работы: крыша закрыта металлической кровлей, а в залах укреплены плафоны. В марте 2021 года московская районная газета «Вестник Останкино» со ссылкой на директора музея-усадьбы Геннадия Вдовина сообщила: «Процесс восстановления дворца Шереметевых сделают публичным — через некоторое время в сети появится сайт с информацией о ходе всех работ, а также фото- и видеофиксацией».

Архитектурный ансамбль усадьбы

Храм Святой Троицы 

Храм Живоначальной Троицы — старейшее строение, сохранившееся в усадьбе. В сентябре 1678 года по челобитной князя Михаила Черкасского патриарх Иоаков благословил строительство каменной церкви взамен обветшавшей деревянной.
Строительство храма велось с 1678 по 1683 года по проекту крепостного архитектора Павла Сидоровича Потехина. Постройка выполнена в стиле русского узорочья, её стены украшены орнаментом из красного кирпича и тёсанного камня. Особенностью церкви является девятиярусный резной иконостас. В настоящее время в храме располагается подворье патриарха.

Дворец 

Шереметевский дворец в Останкино, построенный из сибирской сосны с наружной штукатуркой и украшенный внутренней декоративной отделкой, является образцом архитектуры классицизма. Во всех парадных залах, фойе и холлах представлены произведения искусства. Стены дворца изнутри обиты бархатом и атласом и украшены золочёной резьбой. Облик дворца дополняют колонны, лоджии и барельефы.

Вспоминая об останкинском дворце, неизвестный английский путешественник писал:

Центральное место во дворце занимал театральный зал, при его проектировании за образец брались лучшие европейские театры. Зал соединялся с Египетским и Итальянским павильонами, которые использовались для театральных постановок и прочих увеселительных мероприятий. На данный момент дворец является единственным в России и одним из немногих в Европе театральным зданием конца XVIII века, в котором сохранились сцена, зрительный зал, гримировальные комнаты, театральная машинерия.

 — дворец  — хозяйственный флигель

Парадный двор 
Небольшой парадный двор усадьбы вместе с примыкающими флигелями по оформлению напоминают сценическое пространство. 
Ограда парадного входа дворца была установлена в 1827 году, и является важным элементом паркового ансамбля XVIII века.

 — ограда парадного двора

Парк 

Организация парковой зоны при усадьбе была начата в середине XVIII века и окончательно сформировалась на рубеже XVIII—XIX веков. Останкинский парк состоял из Увеселительного и Прибавочного садов, которые представляли собой соответственно «английскую» пейзажную и регулярную «французскую» части.

В 1932 году на территории бывшего парка графов Шереметевых был организован Парк культуры и отдыха имени Феликса Дзержинского. В 1991 году ПКиО было возвращено историческое название — парк Останкино.

 — парк «Увеселительный сад»  — парк пейзажный с прудами

См. также 
 Архангельское (усадьба)
 Кусково (усадьба)

Ссылки 
 Сайт музея-усадьбы Останкино

Литература

Примечания 

Федеральные объекты культурного наследия в Москве
Охраняемые природные территории Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1798 году в России
Музеи, основанные в 1918 году
Музеи Москвы
Дворцово-парковые ансамбли Москвы
Усадьбы Москвы
Усадьбы Шереметевых
Исчезнувшие оперные театры Москвы
Здания и сооружения Останкинского района
Архитектура классицизма